Ю́го-Центра́льная () — область на юге Буркина-Фасо.
 Административный центр — город Манга.
 Площадь — , население —  (2006 год).
Действующий губернатор — Полина Хиен Винкун.

География 
На западе граничит с Западно-Центральной областью, на севере — с Центральной областью и областью Центральное Плато, на востоке — с Восточно-Центральной областью, на юге — с Ганой.

Административное деление 
В административном отношении Юго-Центральная область подразделяется на :

Примечания 

Области Буркина-Фасо